Aleksandr Yurevich (en ) est un ancien joueur de football international biélorusse né le  à Lida. Il a principalement évolué au poste de défenseur.

Biographie

Équipe nationale 
Aleksandr Yurevich commence sa carrière internationale le , lors d'un match face à la Tunisie.

31 sélections et 0 but avec la Biélorussie depuis 2006.

Statistiques

Palmarès

Collectif 
 Avec le Shakhtyor Soligorsk :
 Champion de Biélorussie en 2005.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2004 et 2014.

 Avec le BATE Borissov :
 Champion de Biélorussie en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2010.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010 et 2011.

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du Karpaty Lviv
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Naissance en août 1979
Naissance en RSS de Biélorussie